Anethum erythraeum är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Anethum erythraeum ingår i släktet dillsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dillsläktet
erythraeum